Romanță despre îndrăgostiți se poate referi la:
 Film
 1974 Romanță despre îndrăgostiți – film sovietic în regia lui Andrei Koncealovski
 1975 Romanță pentru o coroană – film cehoslovac în regia lui Zbynek Brynych